Вуга́р Карадаглы́ (род. 24 ноября 1966 в Баку, Азербайджан). Редактор 17 изданий Корана на азербайджанском языке (пер.академиков Буниятова З. М., Мамедалиева В.М.) Автор трансфонелитерации книги «Вэтэн дили» (2007; 2018; 2022), автор книги «Таджвид» (2012). Доцент кафедры арабской филологии БГУ. Заведующий кафедрой арабской филологии БГУ. 1999—2006 гг. работал Генеральным директором медиа-холдинга, состоявшем из Lider TV (с 2000 г.), Радио Lider (с 1999 г.), газет Bizim Esr (с 1999 г.), Наш Век (с 1999 г.), Our Century (с 1999 г.). 2012—2017 гг. работал Президентом медиа-холдинга ATV. Сын Айдына Карадаглы. Правнук Гасаналиага хана Карадагского. Заслуженный журналист Азербайджана (2010).

Интервью 
 О «Вэтэн дили»

Примечания

Ссылка 
 Биография

Заслуженные журналисты Азербайджана